Принцеса може да се отнася за:
 Принцеса — дъщеря на крал или подчинена на крал управителка от високо ниво, съпруга на принц или друг член на кралско семейство от женски пол или самата тя монарх ;
 Принцеса – вид сандвич, популярна закуска в България, представляващ филия хляб, намазан с кайма, смес от кайма и кашкавал, разбълкани сирене и яйца и др. и запечен на фурна;